Plymouth Modell PJ steht für folgende Modelle des Automobilherstellers Plymouth:
 Plymouth Business (1935–1938) 
 Plymouth Deluxe (1933–1950)
 Plymouth Standard (1933)